Das Indonesian Masters 2014 im Badminton fand vom 9. bis zum 14. September 2014 in Palembang statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Dionysius Hayom Rumbaka (3. Runde)
  Sony Dwi Kuncoro (3. Runde)
  Derek Wong Zi Liang (3. Runde)
  Anand Pawar (3. Runde)
  H. S. Prannoy (Champion)
  Sai Praneeth Bhamidipati (Viertelfinale)
  Arif Abdul Latif (2. Runde)
  Andre Kurniawan Tedjono (3. Runde)
  Daren Liew (Halbfinale)
  Tam Chun Hei (2. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (Halbfinale)
  Wisnu Yuli Prasetyo (nicht gestartet)
  Chan Kwong Beng (nicht gestartet)
  Ajay Jayaram (3. Runde)
  Riyanto Subagja (Viertelfinale)
  Evert Sukamta (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Tee Jing Yi (nicht gestartet)
  Maria Febe Kusumastuti (Halbfinale)
  Adriyanti Firdasari (Champion)
  Chen Jiayuan (Viertelfinale)
  Aprilia Yuswandari (Viertelfinale)
  Olga Golovanova (1. Runde)
  Yang Li Lian (nicht gestartet)
  Iris Wang (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Markus Fernaldi Gideon / Markis Kido (Champion)
  Berry Angriawan / Ricky Karanda Suwardi (Viertelfinale)
  Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (Halbfinale)
  Nikita Khakimov / Vasily Kuznetsov (2. Runde)
  Selvanus Geh / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Finalist)
  Andrei Adistia / Hendra Gunawan (1. Runde)
  Ronald Alexander / Edi Subaktiar (2. Runde)
  Huang Po-jui / Lu Ching-yao (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
  Olga Golovanova / Viktoriia Vorobeva (Viertelfinale)
  Shendy Puspa Irawati / Vita Marissa (Champion)
  Keshya Nurvita Hanadia / Devi Tika Permatasari (Finalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (Champion)
  Muhammad Rizal / Vita Marissa (Finalist)
  Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (2. Runde)
  Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Referenzen 
 tournamentsoftware.com

2014
Badmintonwettbewerb in Palembang
BWF Grand Prix 2014